Wehingen steht für:

 Wehingen, Gemeinde im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Wehingen (Mettlach), Ortsteil der Gemeinde Mettlach im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wehingen (Adelsgeschlecht), niederadeliges schwäbisches Rittergeschlecht